|}

Die Bahnstrecke Neapel–Salerno verbindet die Metropolen Neapel () am Golf von Neapel und Salerno am Golf von Salerno miteinander.

Ausbauzustand 
Die Bahnstrecke ist komplett zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Sie ist 54 Kilometer lang. Ausgangspunkt in Neapel ist der Bahnhof Napoli Centrale. Im Rahmen des Baus von Schnellfahrstrecken in Italien wurde der südliche Teil der Strecke, zwischen Nocera Inferiore und Salerno weitgehend komplett in einem Tunnel neu trassiert. Die alte Trasse wird von Zügen der Servizio ferroviario metropolitano di Napoli befahren.

Geschichte 
Als erstes Teilstück der Strecke wurden am 3. Oktober 1839 die Bahnstrecke Neapel–Portici durch König Ferdinand II. eröffnet. Es war die erste Eisenbahn in Italien überhaupt. Die Strecke wurde erst 27 Jahre nach dieser Teileröffnung am 20. Mai 1866 mit der Freigebe des letzten Teilstücks von Vietri Sul Mare nach Salerno fertiggestellt.

Nach der Landung von US-Truppen und britischen Truppen bei Salerno am 9. September 1943 (Operation Avalanche) eroberten diese unter anderem die Bahnstrecke.

Wissenswert 
An dem Haltepunkt Pietrarsa-S. Giorgio a Cremano liegt das italienische Nationale Eisenbahnmuseum Pietrarsa.

Literatur 
 P. M. Kalla-Bishop: Italian Railways. Newton Abbott 1971.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kampanien